Dynastia Kantakuzenów – cesarze bizantyńscy
 Cantacuzino – ród wołoski
 Kantakuzen – herb szlachecki